Во́льная  — документ об освобождении крепостного или раба.

Топонимы 

 Вольная — река в Московской области.
 Вольная — деревня в Некрасовском районе Ярославской области России.
Вольная — посёлок в Монастырищенском районе Черкасской области Украины.

См. также 
 Вольная улица
 Вольное
 Вольный